Давид Каждан (* 1946) — ізраїльський, в минулому радянський і американський математик.
 Джеррі Каждан (* 1937) — американський математик.
 Каждан Євген Абрамович (1922—1984) — радянський графік, ілюстратор й плакатист.
 Каждан Наталія Абрамівна (1941—2017) — радянський і російський архітектор й педагог.
 Каждан Олександр Петрович (1922—1997) — радянський і американський історик-візантиніст та вірменіст, доктор історичних наук.
 Каждан Тетяна Павлівна (1918—2009) — радянський і російський мистецтвознавець.